Blühm ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Blühm (* 1959), deutscher Kunsthistoriker und Kurator
 Karl Blühm (1910–1996), österreichischer Theater- und Filmschauspieler

Siehe auch:
 Blüm